2011 — две ты́сячи оди́ннадцать — может означать:

 натуральное число между 2010 и 2012.
 2011 год — невисокосный год григорианского календаря.

В литературе 
 2011 год в литературе

В кино и театре 
 2011 год в кино
 2011 год в театре

В музыке 
 2011 год в музыке

В науке 
 2011 год в науке